Мандзо́ни () — итальянская фамилия:
 Мандзони, Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель.
 Мандзони, Луиджи (1888—1968) —  итальянский селекционер винограда, агроном и политик.
 Мандзони, Пио (более известен как Пио Манзу; 1939—1969) — итальянский дизайнер.
 Мандзони, Пьеро (1933—1963) — итальянский художник-концептуалист.